Alfabet portugalski – alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka portugalskiego.

26 liter podstawowych:

[*] Litery K, W  są używane głównie w zapożyczeniach.

Niekiedy litery – głównie te samogłosek – są opatrzone znakami diakrytycznymi, co daje 13 liter dodatkowych:

À, Á, Â, Ã, Ç, É, Ê, Í, Ó, Ô, Õ, Ú, Ü.

Łącznie daje to 39 liter (26+13).

Portugalski